Museu de la Mar (Port de Sóller). Museu marítim situat a Port de Sóller (Mallorca)
 Museu de la Mar (Peníscola). Museu marítim situat a Peníscola (Baix Maestrat, País Valencià)